Chorisoblatta är ett släkte av kackerlackor. Chorisoblatta ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småkackerlackor
Chorisoblatta